Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier II, se dispute à Boca Raton du 7 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer Gabriela Sabatini face à la numéro un mondiale et favorite Steffi Graf en finale. L'Allemande concède à cette occasion la première de ses trois défaites de la saison 1988. C'est aussi la première fois en 12 rencontres qu'elle perd contre sa rivale argentine. 

C'est également au cours de cette édition que Monica Seles, âgée de 14 ans, participe à son tout premier tournoi WTA : au premier tour, elle dispose en deux manches d'Helen Kelesi, alors  mondiale, avant de perdre au tour suivant contre Chris Evert.

Katrina Adams et Zina Garrison enlèvent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Floride
Tennis aux États-Unis en 1988
Compétition de tennis à Boca Raton
Tennis en mars 1988